I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2010/2011 – 55. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie drużyn, które uzyskują awans do Superligi polskiej sezonu 2011/2012 oraz zespołów, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2011/2012. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 24 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Grupa A

Tabela 

Legenda do tabeli
 Msc. – miejsce
 Me. – mecze
 Zw. – zwycięstwa
 Rem. – remisy
 Por. – porażki
 Br.+ – bramki zdobyte
 Br.- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek
 Pkt. – punkty

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-12 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Grupa B

Tabela 

Legenda do tabeli
 Msc. – miejsce
 Me. – mecze
 Zw. – zwycięstwa
 Rem. – remisy
 Por. – porażki
 Br.+ – bramki zdobyte
 Br.- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek
 Pkt. – punkty

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-12 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o awans do Superligi 2011/2012 zmierzyły się: wicemistrz Grupy B I ligi (Gwardia Opole) i 10 zespół Superligi 2010/2011 (Nielba Wągrowiec). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Nielba Wągrowiec, jako zwycięzca barażowego dwumeczu, pozostała w Superlidze na sezon 2011/2012.
 Gwardia Opole, jako przegrany barażowego dwumeczu, pozostała w I lidze na sezon 2011/2012.

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2010 w piłce ręcznej
2011 w piłce ręcznej
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie